Plaatsen in de Verenigde Staten:
Crete (Illinois)
Crete (Nebraska)
Crete (Indiana)

De Engelse naam voor het eiland Kreta